Дикили — турецкий топоним. Может означать:

 Дикили — город и район.
 Дикили (бухта) — бухта.